Клаф, Клу () — английская фамилия.

Известные носители:
 Артур Хью Клаф (1819—1861) — английский поэт.
 Брайан Клаф (1935—2004) — английский футболист, впоследствии тренер.
 Найджел Клаф (род. в 1966 г.) — английский футболист, впоследствии тренер; сын Брайана Клафа.

Примечания